Pollock kan avse:

 Pollock (film) – amerikansk film om konstnären Jackson Pollock, 2000
 Alaska pollock – fisk

Personer

 Craig Pollock (född 1956), skotsk företags- och motorsportledare
 Ellen Pollock (1902–1997), brittisk skådespelare
 Frederick Pollock, 3:e baronet (1845–1937), engelsk rättsvetenskapsman
 Friedrich Pollock (1894–1970), tysk samhällsvetare och filosof
 Griselda Pollock (född 1949), sydafrikansk-brittisk konst- och genusvetare
 George Pollock (militär) (1786–1872), engelsk militär
 Jackson Pollock (1912–1956), amerikansk målare
 James Pollock (1810–1890), amerikansk politiker, whig, kongressreprentant och guvernör för Pennsylvania
 Robert Pollok (1798–1827), engelsk skald
 Thomas Pollock (1925–1994), kanadensisk ishockeyspelare
 William P. Pollock (1870–1922), amerikansk politiker, demokrat, senator för South Carolina

Geografi

Antarktis 

 Pollock (udde), 
 Mount Pollock,

USA 

 Pollock, Louisiana, ort i Grant Parish, 
 Pollock, South Dakota, ort i Campbell County 

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor